Dorobanțu, comune del distretto di Călărași
 Dorobanțu, comune del distretto di Tulcea